Кайл Мэк (англ. Kyle Mack; 6 июля 1997 года, Уэст-Блумфилд Тауншип, штат Мичиган, США) — американский сноубордист, выступающий в дисциплинах хафпайп и слоупстайл.

 Серебряный призёр Олимпиады в биг-эйре (2018);
 Серебряный призёр чемпионата мира в биг-эйре (2016);
 Двукратный бронзовый призёр чемпионата мира 2015 (в слоупстайле и биг-эйре).

Спортивная карьера

Результаты выступлений в Кубке мира

Ссылки 
 
 Профиль на сайте Facebook

Сноубордисты США
Сноубордисты на зимних Олимпийских играх 2018 года
Серебряные призёры зимних Олимпийских игр 2018 года